Artiom Sergueïevitch Gordeïev -  () et en anglais :  - (né le  à Oufa en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Salavat Ioulaïev Oufa dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. Trois ans plus tard, il débute avec l'équipe première dans la Superliga. Il décroche la Coupe Bratine 2012 et 2013 avec le Toros Neftekamsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga ||12 ||3 ||0 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga || || || || || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Salavat Ioulaïev Oufa 2|| Pervaïa liga || 50|| 15|| 22|| 37|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga ||39 ||4 ||5 ||9 ||8 ||12 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||18 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009|| Salavat Ioulaïev Oufa || LdC|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Tolpar || MHL || 30|| 10|| 11|| 21|| 8|| 12|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
|rowspan=2|2010-2011 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 50|| 6|| 11|| 17|| 14|| 12|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2011-2012 || Toros Neftekamsk || VHL || 52|| 7|| 19|| 26|| 6|| 16|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
|rowspan=2|2012-2013 || HK Spartak Moscou || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Toros Neftekamsk || VHL || 31|| 6|| 9|| 15|| 2|| 19|| 2|| 8|| 10|| 8
|-
|rowspan=2|2013-2014 || Toros Neftekamsk || VHL || 21|| 3|| 9|| 14|| 8|| 15|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Toros Neftekamsk || VHL || 41 || 6|| 6|| 12|| 4|| 13|| 5|| 1|| 6|| 4
|-
| 2015-2016 || Toros Neftekamsk || VHL || 46 || 11|| 4|| 15|| 14|| 13|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2016-2017 || Toros Neftekamsk || VHL || 49 || 21|| 22|| 43|| 26|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2017-2018 || Toros Neftekamsk || VHL || 45 || 8|| 8|| 16|| 18|| 11|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2018-2019 || Toros Neftekamsk || VHL || 49 || 7|| 5|| 12|| 6|| 16|| 1|| 1|| 2|| 6

Au niveau international 

|-
| 2008||align="left"|  ||align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 2|| 2|| 4|| 2||align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en septembre 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Toros Neftekamsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Attaquant de hockey sur glace